Pčinja je lahko:
 Pčinja (reka)
 Pčinja (pokrajina)
 Pčinja, Črna gora
 Pčinja, Severna Makedonija